Старорябкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Краснослободском районе Мордовии Российской Федерации.

Административный центр — село Старая Рябка.

История 
Образовано в 2005 году в границах сельсовета.

Законом от 27 ноября 2008 года, было упразднено Новозубаревское сельское поселение (сельсовет), а входившие в его состав населённые пункты были включены в Старорябкинское сельское поселение (сельсовет).

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Краснослободского района
Сельские поселения Мордовии